Rancho Nuevo ist der Name folgender Orte:

 Rancho Nuevo (Charagua). Ortschaft im Municipio Charagua, Bolivien
 Rancho Nuevo (Mineros), Ortschaft im Municipio Mineros, Bolivien
 Rancho Nuevo (Tamaulipas), Ortschaft im Staat Tamaulipas, Mexiko